Сарос 128 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 73 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 29 серпня 984 і досягла повних затемнень 16 травня 1417 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотири рази: від 28 червня 1489 до 31 липня 1543 року. Стадія кільцеподібних затемнень триває від 11 серпня 1561 до 25 липня 2120 року. Серія закінчиться частковим затемненням 1 листопада 2282 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 1 хвилина 45 секунд 7 червня 1453 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 128 на сайті НАСА

Сарос